Hypérion est un des Titans, assimilé au Soleil dans la mythologie grecque. Marié à sa sœur Théia ils enfantèrent Hélios (le soleil), Séléné (la lune) et enfin Éos (l'aurore).

Mythologie 
 Hypérion est un Titan dans la mythologie grecque, fils d'Ouranos et de Gaïa.

Astronomie 
 Hypérion, une lune de Saturne, nommée d'après le Titan
 (184280) Ypérion, un astéroïde troyen jovien, nommé d'après un des fils de Priam, héros de la guerre de Troie
 Hypérion, un proto-superamas découvert en 2018 dans la constellation du sextant

Œuvres 
 Hyperion, un roman épistolaire de l'écrivain allemand Friedrich Hölderlin
 Hyperion, une épopée en vers du poète anglais John Keats
 Hypérion et La Chute d'Hypérion, deux romans de science-fiction de l'auteur américain Dan Simmons, faisant partie du cycle des Cantos d'Hypérion
 Hypérion, titre français du poème Luceafărul, du roumain Mihai Eminescu
 Hyperion, un ensemble roumain de musique contemporaine
 Hyperion, le deuxième album studio du DJ français Gesaffelstein, sorti le

Toponymes 
 Université Hyperion, à Bucarest en Roumanie

Entreprises 
 Hyperion Solutions, éditeur du progiciel Essbase utilisé en informatique décisionnelle
 Hyperion Pictures, studio d'animation américain fondé en 1984 par Tom Wilhite
 Hyperion, maison d'édition filiale de la Walt Disney Company
 Hyperion Records, important label discographique anglo-saxon
 Walt Disney Studios Hyperion, studio de production américain de Los Angeles

Autres 
 HMS Hyperion (H97), un destroyer de classe H construit pour la Royal Navy au milieu des années 1930. 
 Hyperion, un super-héros Marvel apparaissant dans les comics Escadron suprême et , mais aussi dans Thunderbolts et Avengers
 Hyperion, un séquoia à feuilles d'if, considéré comme l'arbre vivant le plus haut du monde
 Hyperion, un pur-sang anglais célèbre
 Hyperion, des montagnes russes situées à Energylandia en Pologne.
 Hyperion est le nom de la bey d'Huyga dans Beyblade Burst Sparking ;
 Hyperion, un programme informatique concernant l'obfuscation Python
 la Tour Hypérion est un immeuble à ossature bois de Bordeaux.
 Dans le jeu vidéo Starcraft II : Wings of Liberty, le vaisseau-amiral de Jim Raynor s'appelle l'Hypérion.

Homonymie de toponyme
Paronymie